El término pachurra puede referirse a:

 Pachurra (G. rufipennis), un nombre común del ave Geositta rufipennis en Chile y Argentina;

 Pachurra (G. maritima), un nombre común del ave Geositta maritima en Chile.